Gröbli oder Groebli ist der Familienname folgender Personen:

 Isaak Gröbli (1822–1917), Schweizer Textilunternehmer und Erfinder der Schiffli-Stickmaschine
 Nathalie Gröbli (* 1996), Schweizer Skirennläuferin
 Roland Gröbli (* 1960), Schweizer Schriftsteller
 René Groebli (* 1927), Schweizer Fotograf und Dokumentarfilm-Kameramann
 Joseph Arnold Gröbli (1850–1939), Schweizer Textilunternehmer und Entwickler des Stickautomaten, siehe Schifflistickmaschine
 Walter Gröbli (1852–1903), Schweizer Mathematiker